18-й Чемпионат Украины по футболу (официальное название — «ЭпиЦентр Чемпионат Украины по футболу» () начался 16 июля 2008 года. В этот день был сыгран первый матч Украинской Премьер-лиги между клубами «Таврия» (Симферополь) и «Днепр» (Днепропетровск), который закончился со счетом 0:0. Чемпионат закончился 26 мая 2009 года. В этот день состоялся последний 30-й тур. Чемпионом досрочно стала команда «Динамо» (Киев), обыгравшая в 27-м туре со счётом 3:2 симферопольскую «Таврию».

Регламент 
Команды, занявшие 15 и 16 места по итогам чемпионата, покинули Премьер-лигу и перешли в Первую лигу.

В случае равенства очков у двух или более числа команд, для распределения мест использовались
показатели в виде:
 количества побед во всех матчах
 разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 числа забитых мячей во всех матчах
 результаты личных встреч (число очков, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде).

В случае равенства очков у первых двух команд итоговые места распределялись бы через «золотой матч».

Участники 
В Украинской Премьер-лиге в 2008—2009 годах принимали участие 16 команд.

 По итогам сезона 2007/08 высшую лигу покинули футбольные клубы:
 «Нефтяник-Укрнефть» — 15-е место в турнирной таблице (26 очков)
 «Закарпатье» — 16-е место в турнирной таблице (18 очков)

Вместо них в Премьер-лигу квалифицировались футбольные клубы:
 «Ильичёвец» — победитель Первой лиги 2007/08
 «Львов» — вице-чемпион Первой лиги.

Региональное распределение

Техническое оснащение команд

Составы

Результаты матчей

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Команда «Черноморец» лишена шести (6) очков в соответствии с решением дисциплинарного комитета ФИФА от 6 ноября 2008 года

Команда «Харьков» лишена трех (3) очков в соответствии с решением дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Украины от 6 мая 2009 года

Лидеры по туру

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 
Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер Лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Андрей Шандор

Статистика чемпионата

Статистические данные 
 Результативный тур: 11 (26 голов)
 Нерезультативные туры: 1 и 12 (по 10 голов)
 Мирный тур: 12 (6 ничьих)
 Бескомпромиссные туры: 14, 17, 21, 29 (ни одной ничьей)
 Грубый тур: 7 (42 предупреждения и 5 удалений)
 Самый грубый матч: Динамо — Металлург (Д) — 3 удаления и 8 предупреждений (7 тур)
 Посещаемый тур: 9 (101 650)
 Наименее посещаемый тур: 14 (35 300)
 Посещаемый матч: Днепр — Металлург (Запорожье) — 27 000 (9 тур)
 Наименее посещаемый матч: Харьков — Ильичёвец — 300 (28 тур)
 Результативный матч: Ильичёвец — Динамо — 3:4 (16 тур)
 Бескомпромиссная команда: Динамо (одна ничья)
 Миролюбивая команда: Карпаты (10 ничьих)

Серии 
 Выигрышная: 10 — Динамо
 Беспроигрышная: 15 — Шахтёр
 Ничейная: 3 — 7 клубов
 Забивная: 15 — Динамо
 Сухая: 7 — Динамо
 Сухая вратарская: 783 минуты — Станислав Богуш (Металлург З и Динамо)
 Проигрышная: 8 — Харьков
 Безвыигрышная: 18 — Харьков
 С пропуском голов: 14 — Таврия
 Безголевая: 6 — Кривбасс

Варианты счёта 
 1:0 — 58 (36 побед хозяев; 22 победы гостей)
 2:0 — 36 (19 побед хозяев; 17 побед гостей)
 2:1 — 33 (23 победы хозяев; 10 побед гостей)
 1:1 — 31 раз
 0:0 — 20 раз
 3:1 — 18 (8 побед хозяев; 9 побед гостей)
 3:0 — 16 (11 побед хозяев; 5 побед гостей)
 4:1 — 6 (4 победы хозяев; 2 победы гостей)
 2:2 — 4 раза
 4:0 — 4 (3 победы хозяев; 1 победа гостей)
 4:2 — 3 (1 победа хозяев; 2 победы гостей)
 3:3 — 1 раз
 4:3 — 1 раз (победа гостей)
 5:0 — 1 раз (победа хозяев)
 5:1 — 1 раз (победа гостей)

Наказания 
 Таврия — 46 предупреждений, 1 удаление
 Шахтёр — 39 предупреждений, 4 удаления
 Ворскла — 46 предупреждний, 2 удаления
 Днепр — 47 предупреждений, 3 удаления
 Динамо — 54 предупреждения, 1 удаление
 Заря — 52 предупреждения, 2 удаления
 Львов — 49 предупреждений, 3 удаления
 Карпаты — 50 предупреждений, 3 удаления
 Металлург Донецк — 50 предупреждений, 3 удаления
 Металлург Запорожье — 60 предупреждений
 Ильичёвец — 59 предупреждений, 2 удаления
 Арсенал — 60 предупреждений, 2 удаления
 Черноморец — 60 предупреждений, 2 удаления
 Металлист — 56 предупреждений, 4 удаления
 Кривбасс — 61 предупреждение, 5 удалений
 Харьков — 67 предупреждений, 4 удаления

Были разгромлены 
 5 раз — Харьков
 4 раза -
 Карпаты
 Черноморец
 3 раза -
 Мариуполь
 Заря
 2 раза -
 Таврия
 Кривбасс
 Арсенал
 1 раз -
 Ворскла
 Металлист
 Металлург Донецк

Крупные победы 
 8 раз — Динамо
 6 раз — Шахтёр
 4 раза — Карпаты
 2 раза -
 Арсенал
 Днепр
 Металлург Донецк
 Таврия
 1 раз -
 Металлист
 Черноморец

Сухие матчи 
 18 — Шахтёр
 17 — Динамо
 14 — Ворскла
 12 — Арсенал
 12 — Днепр
 11 — Металлист
 11 — Металлург Донецк
 11 — Металлург Запорожье
 8 — Кривбасс
 7 — Карпаты
 7 — Львов
 6 — Ильичёвец
 6 — Таврия
 6 — Черноморец
 5 — Заря
 4 — Харьков

Безголевые матчи 
 1 — Динамо
 6 — Металлист
 6 — Металлург Донецк
 7 — Шахтёр
 8 — Днепр
 8 — Таврия
 9 — Ворскла
 9 — Заря
 10 — Металлург Запорожье
 11 — Ильичёвец
 11 — Черноморец
 12 — Арсенал
 14 — Карпаты
 14 — Кривбасс
 14 — Харьков
 15 — Львов

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Премьер-лига 2008/2009 на официальном сайте УФПЛ
 Премьер-лига 2008/2009 на официальном сайте ФФУ
 Премьер-лига 2008/2009 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2008/2009 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2008/2009 на wildstat.ru
 Сезон 2008/2009 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2008/2009 на stat-football.com

2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009
Футбол на Украине в сезоне 2008/2009